Christiaan Huygens Laboratorium, een Nederlands bedrijf op het gebied van radartechnologie
 California Historical Landmark, een cultureel erfgoedprogramma van de Amerikaanse staat Californië
 Champions Hockey League, een Europese ijshockeycompetitie
 ISO-landcode van Chili